La Bouloie est le campus de Besançon, situé dans la zone nord-ouest de la ville.

Histoire 
Situé sur une hauteur de la ville de Besançon, ce site est le lieu d'implantation du campus. Il regroupe l'ENSMM (École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques) et les UFR (Unité de Formation et de Recherche) Sciences et Techniques, Sciences juridiques et économiques, UPFR Sports (Unité de promotion de formation et de recherche des sports), l'IUT de Besançon (Institut universitaire de technologie), l'Observatoire ainsi que les bâtiments du CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires), deux restaurants et la plupart des logements étudiants.

L'UFR Sciences et Techniques comporte deux bâtiments principaux, historiquement nommés métrologie et propédeutique. Le site est également pourvu d'un observatoire astronomique.

De nombreuses associations étudiantes proposent une gamme d'activités très large, des cafétérias associatives (l'Aquarium pour l'UFR ST, la Corpo pour l'UFR SJEPG) à l'expérimentation et l'animation scientifique (Projet Aurore), en passant par l'animation d'une radio étudiante (Radio Campus).

Lors du Mouvement universitaire en 2009, les étudiants ont occupé le campus, renommé « Village Autogéré de la Bouloie » (VAB).

Géographie 
Le campus est situé entre les Tilleroyes, Saint-Claude, Montrapon et à moins de deux kilomètres du centre-ville de Besançon.

Bâtiments administratifs 
 Université de Franche-Comté
 Bibliothèque universitaire Claude-Oytana
 Bibliothèque universitaire Proudhon
 La FABRIKÀ
 IUT Besançon-Vesoul
 Institut supérieur d'ingénieurs de Franche-Comté (ISIFC)
 UFR Sciences et techniques (ST)
 UFR Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion (SJEPG)
 UPFR des Sports (U-Sports)
 Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa)
 Centre de formation d'apprentis des travaux publics de Franche-Comté
 COMUE Université Bourgogne - Franche-Comté
 CROUS Bourgogne-Franche-Comté
 Résidence universitaire Colette
 Restaurant universitaire Lumière
 Restaurant universitaire Petit Bouloie
 École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques (ENSMM)
 Institut supérieur des beaux-arts de Besançon Franche-Comté (ISBA)
 Inspection académique du Doubs
 Météo-France
 Observatoire de Besançon

Transport 
C'est la compagnie Ginko qui gère le transport du campus.
 Les lignes  et les  desservent le secteur.

Médias 
 Radio Campus Besançon

Voirie 
 La route de Gray, qui passe au sud
 L'avenue de l'observatoire, qui passe au nord
 La rocade Nord
 Le chemin de l'Epitaphe

Voir aussi

Articles connexes 
 Université de Franche-Comté
 Observatoire de Besançon
 ENSMM
 Temis

Liens externes 
 Historique, sur le site de l'université de Besançon

Quartier de Besançon
Campus en France
La Bouloie